Live in Montreal – album dal vivo di Zachary Richard del 1980
 Live in Montreal – album dal vivo dei Quo Vadis del 2007